Bullfrog Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bullfrog Mountain (Nevada)
 Bullfrog Mountain (Washington)